Résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2010 de l'US Open qui se déroule du 30 août au 13 septembre.

Faits marquants

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2010
Tennis aux États-Unis en 2010
US Open Double messieurs
Tennis en août 2010
Tennis en septembre 2010